Der Dreiband-Weltcup 2016/5 war das fünfte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 30. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 29. August bis zum 4. September im Guri-Gymnasium in Guri statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Guri.

Geschichte 
Erwartungsgemäß ist die Teilnehmerzahl des Austragslandes sehr hoch. Trotzdem konnten die Elitespieler Südkoreas, Kim Haeng-jik, 4-facher Juniorenweltmeister, und Hwang Hyung-bum, Weltcupzweiter 2015 in Porto, die Finalrunde der „Letzten 32“ nicht erreichen. Überraschenderweise gelang dies dem erst 18-Jährigen Newcomer Cho Myung-woo, der sich gegen die komplette Weltelite durchsetzte, erst im Halbfinale vom späteren Sieger Jérémy Bury gestoppt wurde und am Ende des Turniers neben dem niederländischen Altmeister Dick Jaspers die Bronzemedaille gewinnen konnte. Für Bury war es der erste Sieg eines Weltcups, nur vier Wochen nach seinem ersten Einzelsieg seiner Karriere bei den Verhoeven Open in New York. Die Finalteilnahme Trans ist nicht nur die erste Silbermedaille seiner Karriere, sondern auch erst die zweite seines Landes nach Tran Chi Thanh beim Weltcupturnier in Suwon 2007 überhaupt.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Jeder Spieler kann pro Match zwei Verlängerungen nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir
  Roland Forthomme
  Sameh Sidhom
  Kang Dong-koong
  Cho Jae-ho
  Nikos Polychronopoulos

Wildcardspieler:
1× ACC:  Magued Elias
1× CPB:  Huberney Cataño
1× CEB:  Adnan Yüksel
2× Organisierender Ausrichter:  Kim Jae-guen,  Lee Young-hoon

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die drei besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2016/1 vom 1. bis zum 7. Februar in Bursa,  Türkei
 Dreiband-Weltcup 2016/2 vom 27. März bis zum 2. April in Luxor,  Ägypten
 Dreiband-Weltcup 2016/3 vom 16 bis zum 22. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  Vietnam
 Dreiband-Weltcup 2016/4 vom 18. bis zum 24. Juli in Porto,  Portugal
 Dreiband-Weltcup 2016/6 vom 24. bis zum 30. Oktober in La Baule,  Frankreich
 Dreiband-Weltcup 2016/7 vom 11 bis zum 17. Dezember in Hurghada,  Ägypten

2016 5
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Guri